Ки́ммо И́лвонен (; ) — финский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (2012—2013), серебро (2009—2010, 2011—2012), бронза (2010—2011, 2015—2016, 2016—2017, 2017—2018).
 : бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Кёрлингом начал заниматься в 2006 году, в возрасте 20 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу